Хуан Игнасио Рамирес Полеро (; родился 1 февраля 1997 года, Мерседес) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Насьональ» (Монтевидео).

Биография 
Рамирес — воспитанник столичного клуба «Ливерпуль». 21 февраля 2016 в матче против «Хувентуд Лас-Пьедрас» он дебютировал в уругвайской Примере. 12 марта 2017 года в поединке против столичного «Бостон Ривер» Игнаисо забил свой первый гол за «Ливерпуль».

Вторую половину года на правах аренды провёл во французском «Сент-Этьене». В начале 2022 года отправился в аренду в «Насьональ».

В 2019 году в составе олимпийской сборной Уругвая Рамирес принял участие в Панамериканских играх в Перу. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Аргентины, Ямайки, Гондураса и Мексики. В поединке против гондурасцев Игнасио забил гол.

Примечания 

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Насьональ» Монтевидео